Kiss + Swallow — дебютный студийный альбом IAMX, выпущенный в 13 июля 2004 года. Большая часть треков изначально была написана для невышедшего четвёртого альбома Sneaker Pimps, неофициально названного поклонниками группы SP4.

В 2006 году альбом был переиздан с двумя дополнительными треками — «I-Polaroids» и ремиксом от Moonbootica на заглавный трек «Kiss and Swallow».

17 июня 2008 года Kiss and Swallow был переиздан для США с отличающейся от оригинальной обложкой.

Список композиций 
Вся музыка написана Крисом Корнером. Все тексты также написаны Корнером, за исключением указанных случаев.

Оригинальный релиз 2004 года:

Переиздание 2006 года:

* Текст «Naked But Safe», «Missile» и «White Suburb Impressionism» написан Иэном Пикерингом. Текст «You Stick It in Me» написан Сью Деним.

Примечания